Deux villages du Warwickshire, en Angleterre, contiennent l'élément Baddesley dans leur nom :
 Baddesley Clinton ;
 Baddesley Ensor.

C'est aussi le cas de deux villages du Hampshire, toujours en Angleterre :
 North Baddesley ;
 South Baddesley.